Osoby o tym nazwisku:
 Göte Kjellberg – szwedzki lekkoatleta
 Lennart Kjellberg – szwedzki tłumacz literatury polskiej, rosyjskiej i litewskiej